Udo Mechels, een Vlaamse zanger
 Udo (graaf van Lahngouw), 9e-eeuwse graaf
Duits
 Udo Kier (acteur)
 Udo Lattek (voetbaltrainer)
 Udo Bölts (wielrenner)
 Udo Dirkschneider (zanger)
 Udo Jürgens (zanger)
 Udo Lindenberg (zanger)
 Udo Quellmalz (judoka)
 Udo Schmuck (voetballer)
U.D.O. - een Duitse heavymetalband

Azië
 Udo (宇藤), een Japanse achternaam
 Udo, de naam van diverse Koreaanse eilanden, waaronder:
Udo (Jeju)
Udo (South Jeolla)

Technisch
Ultra Density Optical, een formaat voor optische schijven